Севери́н — чоловіче ім’я латинського походження. Походить від  — строгий, суворий, міцний. Існує прізвище, що походить від імені Северин, а також жіноча форма Северина.

Іменини: 2 березня, 8 червня, 2 вересня, 24 вересня, 23 жовтня, 2 листопада, 19 листопада.

Іншомовні аналоги

Відомі особи з цим іменем 
Северин Левицький — громадський діяч, старшина Легіону УСС, Верховний Отман Пласту
Северин Наливайко — відомий козацький ватажок кінця XVI століття, керівник селянсько-козацького повстання в Україні
 Северин Норікський — католицький святий
 Северин — папа римський з 28 травня по 2 серпня 640
 Аніцій Манлій Торкват Северин Боецій — римський державний діяч, філософ-неоплатонік
 Северин Палидович — український співак із США
 Северин Жевуський  — польський маґнат, політичний діяч Речі Посполитої
 Северин Відт — польський інженер-геодезист
 Северин Гощинський — польський громадський діяч, письменник і поет-романтик
 Северин Краєвський — польський композитор і співак
 Северин Айзенбергер — польський піаніст
 Северин Ганцарчик — польський футболіст
 Северин Потоцький — російський граф, дійсний таємний радник, сенатор, попечитель Харківського Навчального Округу
 Северин Тіло Еккардштайн — німецький піаніст
 Северин Обст — художник другої половини 19 століття — початку XX століття
 Северино Гаццелоні — італійський флейтист
 Северино Полетто — італійський кардинал
 Юган Свенсен — норвезький композитор і диригент
 Серен Педерсен Ябек — норвезький політичний діяч
 Серен К'єркегор — данський філософ
 Серен Педер Лауріц Серенсен — данський біохімік
 Серен Абільдгаард — данський натураліст
 Серен Ларсен — данський футболіст
 Серен Лербю — данський футболіст
 Серен Растед — данський музикант
 Педер Северин Крейєрі — данський живописець

Див. також 
 Северина (ім'я) - жіноче ім'я.
 Северин - прізвище.